Soraya (Thurayya [zuráiia] en árabe) es un nombre femenino de origen persa que puede referirse a:

 Soraya Tarzi (1899-1968), mujer afgana, esposa del rey Amanullah Khan de Afganistán.
 Soraya Esfandiary (1932-2001), mujer iraní, segunda esposa de Mohammad Reza Pahlavi, sha de Irán.
 Soraya Manutchehri, mujer iraní conocida por haber sido lapidada en 1986.
 Soraya Lamilla (1969-2006), cantante y compositora colombiano-estadounidense.
 Soraya Sáenz de Santamaría (1971), política española del Partido Popular y exvicepresidenta del gobierno español.
 Soraya Jiménez (1977-2013) deportista mexicana especialista en halterofilia.
 Soraya Arnelas (1982), cantante española.

Nombres persas
Nombres femeninos